Marka lahko pomeni:

 ime več denarnih enot:
 nemška marka (DM) - nekdanja denarna enota Nemčije
 reich marka (RM) - nekdanja denarna enota Nemčije, za časa Tretjega rajha
 vzhodnonemška marka - nekdanja denarna enota nekdanje Vzhodne Nemčije
 finska marka - nekdanja denarna enota Finske
 konvertibilna marka - denarna enota Bosne in Hercegovine 
 v gradbeništvu je marka betona oznaka za kakovost betona
 marka je bila v frankovski in srednjeveški svetorimskonemški državi večja grofija ob državni meji, mejna grofija
 drugo ime za državo Rohan, domišljijsko deželo v Tolkienovem Srednjem svetu